Altaj eller Altai kan syfta på:

 Altaj – en bergskedja i Centralasien
 Altaj (provinshuvudstad) – en provinshuvudstad i Govi-Altaj i Mongoliet
 Altaj kraj – en kraj i västra Sibirien i Ryssland
 Altajrepubliken – en delrepublik i södra Sibirien i östra Ryssland
 Altajer – en etnisk grupp av turkiskt folk

Se även
 Altaiska språk – en omstridd språkfamilj
 Altaiska – ett nordligt turkspråk
 Altay – en stad på häradsnivå i den autonoma regionen Xinjiang i Kina